Irtysj (rivier), rivier in Azië
 Irtysj (hulpmotor), een Russische hulpmotor
 Irtysj (raket), een Russische draagraket in ontwikkeling eerder bekend als Sojoez 5